Финал Кубка африканских наций 2017 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2017, который состоялся 5 февраля 2017 года на стадионе «Стад д'Ангондже» в Либревиле между сборными Египта и Камеруна. Победителем матча со счётом 2-1 стала сборная Камеруна, которая представила Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) на Кубке конфедераций 2017 в России.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Габоне
2017 год в Габоне
Международные спортивные соревнования в Либревиле
Февраль 2017 года
События 5 февраля
Матчи сборной Египта по футболу
Спорт в Египте в 2017 году
Матчи сборной Камеруна по футболу
2010-е годы в Камеруне